Brynåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Brynåstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677537-139819), sjö i Älvdalens kommun,  (10,9 ha)
Brynåstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 677624-139405), sjö i Älvdalens kommun,  (15,4 ha)
Brynåstjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, vid Rangen), sjö i Älvdalens kommun,  (5,61 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn